Iguatu (Ceará), município
 Iguatu (Paraná), município
 Iguatu Futebol Clube
 Associação Desportiva Iguatu

Desambiguações de topônimos